7-й чемпионат СССР по русским шашкам прошел в Киеве с 1 по 18 августа 1938 года.

Чемпионом страны стал Василий Соков, второе место поделили Израиль Блитштейн, Александр Веретэ, Леонид Потапов, Лев Рамм, Игорь Тимковский и Николай Шутилкин.

Турнирная таблица

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Спортивные соревнования в Киеве
1938 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт на Украине в 1938 году
Август 1938 года
Соревнования по шашкам на Украине
Чемпионаты СССР в 1938 году